Baronía de Rialp puede referirse a:

Baronía de Rialp, título nobiliario español.
Baronía de Rialp, municipio español de la provincia de Lérida.